Le terme de « coopération », dérivé du latin «  » (signifiant œuvrer, travailler ensemble), recouvre différentes significations.

Sens courant 
Selon la signification la plus large et la plus courante, la coopération décrit un état d'esprit et un mode de comportement où les individus conduisent leurs relations et leurs échanges d'une manière non conflictuelle ou non concurrentielle, en cherchant les modalités appropriées pour analyser ensemble et de façon partagée les situations et collaborer dans le même esprit pour parvenir à des fins communes ou acceptables par tous. Selon l'anthropologue américaine Margaret Mead, il s’agit du fait d’œuvrer ensemble dans un but commun.

Dans la théorie des jeux 
Dans le cadre d'un dilemme du prisonnier répété, un agent adoptant un comportement de coopération-réciprocité-pardon, confronté à une diversité d'autres comportement, peut obtenir les gains les plus élevés.

Termes spécifiques 
Le terme coopération désigne :  
  l'action elle-même, censée être conduite dans un esprit d'œuvre commune,
 ou l'institution chargée de promouvoir cette action. 
De ce fait, on peut ainsi rencontrer :
 la coopération économique ;
 la coopération dynamique ;
 la coopération comme fait social dans les sciences sociales (parallèlement aux concepts d'alliance, de don, d'échange, de partage, etc.)
 la coopération (service national) forme d'engagement pouvant être souscrit par les jeunes français dans le cadre du service civil ;
 la coopération internationale ou la coopération transfrontalière ou à l'échelon européen la coopération renforcée ;
 l'ancien ministère de la Coopération (de 1959 à 1998) ;
 la coopération intercommunale ou la coopération décentralisée ; 
 la coopération policière et judiciaire ;
 le mouvement de la coopération vise à organiser sous forme coopérative les échanges et même les activités économiques relatives à la production ou à la consommation ;
 Coop, l'enseigne coopérative de distribution en France ou à l'étranger;
 Le mode coopératif est un mode de jeu de l'univers du jeu vidéo où les joueurs jouent en temps réel, en coopération;
 Les jeux coopératifs
 Le système coopératif qui vise à modifier notre rapport à la valeur travail en s'inscrivant dans un développement durable.
 travail coopératif assisté par ordinateur (TCAO)

En théorie des organisations
 Le travail coopératif est, au sein d'une organisation, la volonté de faire des choses pour l'organisation

Termes connexes

Autres 
Coopération est un journal hebdomadaire suisse

Notes et références 

Concept sociologique
Économie
Théorie des jeux